Натуральне число 1942
 1942 рік до нашої ери
 1942 рік нашої ери